.pa ( Panamá) — национальный домен верхнего уровня для Панамы. Доступна регистрация имен третьего уровня в зонах .ac.pa, .gob.pa, .com.pa, .org.pa, .sld.pa, .edu.pa, .net.pa, .ing.pa, .abo.pa, .med.pa, .nom.pa физическими лицами и организациями любого государства в соответствии с требованиями, предъявляемыми к регистрируемым доменам. Управляется компанией Nic Panama — .

Возникновение споров по доменным именам регулируется правилами, принятыми в ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

На начало 2014 года зарегистрировано до 219 000 доменов в доменной зоне .pa.

Национальный домен верхнего уровня — PK — используется как национальный домен верхнего уровня в стандартах административно-территориального деления территории государства ISO 3166 — (ISO 3166-1, ISO 3166-2, ISO 3166-2:PA) в качестве кода Alpha2, образующего основу геокода административно-территориального деления административно-территориальных единиц Панамы.

Требования к регистрируемым доменам 
Домены, регистрируемые в доменной зоне .pa, должны соответствовать требованиям, предъявляемым регистратором к доменам третьего уровня.
 Минимальная длина имени домена может быть не менее 2 символов, но рекомендуемая минимальная длина имени — 5 символов, во избежание конфликта с уже существующими доменами.
 Максимальная длина имени домена не более 63 символов, учитывая домен первого, второго уровня, — .pa, .ac.pa, .gob.pa, .com.pa, .org.pa, .sld.pa, .edu.pa, .net.pa, .ing.pa, .abo.pa, .med.pa, .nom.pa.
 Имя домена может состоять из букв латинского алфавита (a-z), цифр (0-9) и тире (—, -).
 Имя домена не может начинаться, заканчиваться символом тире (—, -).
 Имя домена не может содержать последовательность двух тире подряд (- -, — -, — —, — —).
 Ограничена регистрация доменов, являющимися топонимами, связанными с Панамой. Исключительное право на регистрацию топонимов резервируется за объектами и субъектами, так или иначе связанными с именем домена по написанию и/или произношению.
 Ограничена регистрация доменов, являющимися названиями (синонимами названий) государств. Право регистрации таких имён зарезервировано за соответствующими государствами и органами власти соответствующих государств, уполномоченных регистрировать такие имена. Это условие применяется и по отношению к шести (6) официальным названиям ООН, в соответствии с соглашением Постоянного комитета по торговым маркам, логотипам и промышленным моделям «Всемирной организации по промышленной собственности» (WOIP — World Organization of Industrial Property).

Домены 2 уровня 
Домены второго уровня, условия использования, регламентированные пользователи.

Прочее 
Национальный домен верхнего уровня Панамы PA, совпадает и с почтовым кодом штата США Пенсильвания — РА и с дополнительным двухбуквенным кодом геокода штата — US-PA присвоенного Пенсильвании в соответствии со стандартом ISO 3166-2:US, поэтому были случаи регистрации доменов на территории штата Пенсильвания, однако широкого распространения эта тенденция не получила.

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 ISO 3166-2:PA

Ссылки 
 Сведения whois для домена .pa на сайте IANA
 Информация о доменной зоне .pa в «Перечне доменов ccTLD и соответствующих им стран» Инфоцентра компании RU-CENTER

Примечания 

Национальные домены верхнего уровня
1990-е годы в Панаме